Alp Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Alp Lake (Carbon County, Montana)
 Alp Lake (Madison County, Montana)
 Alp Lake (Minnesota)